АСК Салум е сенегалски футболен клуб със седалище в Каолак.

Неговите униформени цветове включват тениска с червено-черни райета с черни шорти с червени ръбове и чорапи с червени ивици отгоре, използвани по време на домашни игри и бяла тениска с червени ръкави и черни джанти и бяло за останалата част от използваното облекло по време на гостуване и резервни игри.

История 
Клубът е основан през 1997 г. в град Каолак след сливането на АС Каолак и АСК Мбоссе Каолак.[1] Клубът е кръстен на Салум, бившето кралство, съществувало някога през предколониалните времена.

Преди сливането, АСК Мбоссе Каолак се появи в националната дивизия в началото на 1990-те години и участва до 1994 г. Тогава клубът завърши на по-ниски позиции за няколко сезона, докато не изпадна през 1994 г.

Клубът се появи за първи път през 2004 г. в най-високата дивизия на сенегалския футбол и игра до сезон 2010 г. и изпадна в Лига 2. Клубът беше на последните позиции в началото на сезона, но достигна 2-ри в група А през 2007 г. и в финалната фаза завърши втори след Диараф с 15 точки. Клубът беше в средни до ниски позиции през останалите три сезона и най-накрая изпадна през 2010 г., след като беше 9-ти в група B. Техният домашен стадион е стадион Ламин Гуей .[2] Салум вече беше изпаднал в Национале 1 през сезон 2015, клубът завърши 13-ти и беше в зоната на изпадащите.

Клубът се появи на финала за Купата на Сенегал през 2000 г. и беше единственото им участие. Салоум загуби от АСК Аутономе с 4-0.

Първото им участие в Купата на лигата беше през 2009 г., а последното им участие беше изданието през 2015 г. През 2009 г. клубът загуби с 3-0 от Каса Спорт на 1/8 финала, а през 2010 г. клубът победи УС Горее, което направи първата им победа за Купата на лигата, загубиха втория си мач от АС Пекине.

Като втори квалификант като второ място във финалната фаза на Дивизия 1 за 2007 г., клубът влезе в Шампионската лига на КАФ за 2008 г. и клубът игра само в предварителните мачове, клубът загуби от тунизийския Клуб Африкан. Клубът отбеляза само гол.

Препратки 

 Foundation dates of the clubs in Senegal at RSSSF Archived March 4, 2016, at the Wayback Machine
 ^ Senegal 2010 - Rsssf.com

Външни връзки 

 ASC Saloum at Soccerway

Сенегалски футболни отбори